Sao Jorge kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Jorge (kommun), Rio Grande do Sul,

Portugal 

 São Jorge (freguesia i Portugal, Viana do Castelo), Arcos de Valdevez, 
 São Jorge (freguesia i Portugal, Madeira), Santana, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar